Николай Петрович Карпенко () — советский промышленный деятель, заслуженный изобретатель РСФСР и заслуженный металлург РСФСР.

Биография 

Родился в 1925 году в селе Софиевка (Донецкой области). 

С 1942 года работал в металлургической промышленности Челябинска. В 1942—1999 годах — кантовщик металла, бригадир, начальник цеха. С 1977 года директор Челябинского трубопрокатного завода, глава совета директоров АООТ «Челябинский трубопрокатный завод», член совета директоров ЗАО «Трубоимпекс».

Разработал и внедрил калибровку валков пилигримового стана для прокатки тонкостенных и толстостенных труб, технологию производства полых дорнов и дорнов из новых марок стали.

Делегат XXVI съезда КПСС.

Николай Петрович Карпенко умер в Челябинске 3 июня 1999 года.

Награды и звания 
 Орден Ленина (1974)
 Орден Октябрьской Революции (1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (1981)
 Орден «Знак Почёта» (1995)
 Государственная премия СССР (1991)
 Премия Совета Министров СССР (1981)
 Заслуженный изобретатель РСФСР (1991)
 Заслуженный металлург РСФСР (1984)
 Почётный гражданин Челябинска (1996)

Библиография 
Карпенко автор ряда научно-технических публикаций и более 50 изобретений, в том числе:
 
 
 Список патентов Н. П. Карпенко в базе патентов Google

Примечания

Ссылки 
 
 Энциклопедия Урала

Почётные граждане Челябинска
Директора промышленных предприятий
Делегаты XXVI съезда КПСС